Flamingo kan syfta på:

 Flamingo – en individ i en familj av vadande fåglar, se Flamingor
 Flamingo (2003) – en svensk kortfilm från 2003
 Flamingoblomma – en art i kallasläktet
 Flamingoblomssläktet – en familj växter i kallasläktet 
 Flamingokvintetten – ett svenskt dansband bildat 1960
 The Flamingos – en amerikansk sånggrupp bildad 1952
 Pink Flamingos – en amerikansk film från 1972, originaltitel Pink Flamingos
 Udet U-12 Flamingo – ett tyskt skol- och tävlingsflygplan
 Flamingo-Bonaires internationella flygplats, flygplats, Bonaire, Karibiska Nederländerna

Se även 
 Flamingos (olika betydelser)
 Flamenco – en dans